la Contea di Schaumburg – uno stato del Sacro Romano Impero
 il Circondario della Schaumburg, nella Bassa Sassonia (Germania)
 Schaumburg – città dell'Illinois (Stati Uniti)

Edifici 
 il Castello di Schaumburg (Bassa Sassonia), a Rinteln, nel circondario della Schaumburg in Bassa Sassonia
 il Castello di Schaumburg nei pressi di Balduinstein nel circondario del Reno-Lahn, Renania-Palatinato
 il Palais Schaumburg a Bonn, seconda residenza del Cancelliere tedesco

Persone 
 Adolfo I di Schaumburg